

Codici 
 C3 – codice vettore IATA di ICAR Airlines
 C-3 – designazione degli aerei USA per Martin VC-3A

Autoveicoli 

 Chevrolet Corvette C3 – automobile della seconda generazione della Chevrolet Corvette
 Citroën C3 – automobile della Citroën

Guerra 
 C-3 – tipo di esplosivo al plastico
 C3, o C³ – Comando, controllo e comunicazione (Command, Control, Communication), una strategia militare
 Operazione C3 o Operazione Herkules – nome in codice del piano preparato dalle Potenze dell'Asse per l'invasione di Malta

Informatica 
 VIA C3 – processore di VIA Technologies

Medicina 
 C3 – terza vertebra cervicale
 C3 – terzo nervo spinale cervicale
 C3 – uno dei componenti del sistema del complemento

Altro 
 Piante C3 – tipo di metabolismo di fissazione del carbonio nella fotosintesi
 C3 – formato per la carta
 C3 – comprensorio di Bassa Valsugana e Tesino della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C3 – standard IEC di connettore
 Gruppo C3 – centrale d'acquisto della grande distribuzione organizzata in Italia
 C3 – operazione interforze anticamorra contro il clan Amato-Pagano (109 mandati d'arresto, maggio 2009), che fa parte del gruppo di ´scissionisti´ contrapposti al clan Di Lauro nella prima faida di Scampia
 C3 – batiscafo progettato da Pietro Vassena nel 1948
 C3 – serie di light novel scritta da Hazuki Minase ed illustrata da Sasorigatame
 C3 – tomba dell'antico Egitto